«Портовик» — український футбольний клуб з міста Чорноморська Одеської області.
 «Портовик» — назва в 1996—1997 р.р. українського футбольного клубу з міста Керч, Автономна Республіка Крим.